Žabnik je lahko:
 Žabnik, Trnovec Bartolovečki (Hrvaška)
 Žabnik, Sveti Martin na Muri (Hrvaška)